Александр Костылев:
 Костылев, Александр Дмитриевич (1924—2005) —  советский и российский учёный, специалист в области машиноведения.
 Костылев, Александр Николаевич (1908—1983) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Костылев, Александр Олегович (s1mple; род. 1997) — украинский киберспортсмен.
 Костылев, Александр Павлович (1913—1976) — советский удмуртский поэт.